Дупленко Костянтин Федорович (1899 −1990) — український гігієніст, доктор медичних наук (з 1965 року), професор (з 1966 року).
 Дупленко Юрій Костянтинович — доктор медицини, професор НаУКМА

Українські прізвища
Прізвища на -енко